Rheinkorrektion steht für:

 Rheinbegradigung, Begradigung des Oberrheins
 Rheinregulierung (Alpenrhein), Begradigung des Alpenrheins

Siehe auch:
 Alter Rhein